Proměnamě () — четвёртый студийный альбом чешского автора-исполнителя и певца Томаша Клуса, выпущенный 24 марта 2014 года на собственном лейбле. Он поёт вместе со своей группой .

Об альбоме 
В 2012 году Томаш путешествовал по Индии. Эта тематика повлияла на работу над новым альбомом. Основная тема альбома является личная метаморфоза самого певца. Альбом, записанный в сотрудничестве с его новой группой под названием , в составе: Иржи Кучеровский, Ян Лстибурек и Петр Шкода. В первую неделю после выпуска альбома, эти экземпляры были доступны только в сети магазинов Bontonland. Альбом дебютировал на первой ступеньке чартов продаж ČNS IFPI TOP50.
В 2015 году в ежегодной музыкальный премии Ceny Anděl 2014, этот альбом победила в номинации как самый продаваемый альбом за 2014 год.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Томаша Клуса